Een Sint-Vituskerk is een kerk gewijd aan Sint-Vitus. Het kan verwijzen naar verschillende bouwwerken:

België
 Sint-Vituskerk (Sankt Vith)

Duitsland
 Sint-Vituskerk (Barnstorf)
 Sint-Vituskerk (Bokeloh)
 Kloosterkerk Sint-Vitus (Gröningen)
 Sint-Vituskerk (Heidelberg)
 Sint-Vituskerk (Hoog-Elten)
 Sint-Vituskerk (Wechmar)
 Sint-Vituskerk (Wünschendorf)
 Munster van Mönchengladbach

Nederland
 Sint-Vituskerk (Blauwhuis)
 Sint-Vituskerk (Blaricum)
 Sint-Vituskerk (Bussum)
 Sint-Vituskerk (Dedemsvaart)
 Sint-Vituskerk (Finkum)
 Sint-Vituskerk (Hilversum)
 Sint-Vituskerk (Leeuwarden)
 Grote of Sint-Vituskerk (Naarden)
 Sint-Vituskerk (Stiens)
 Sint-Vituskerk (Tietjerk)
 Sint-Vituskerk (Well)
 Sint-Vituskerk (Wetsens), 12e eeuw
 Sint-Vituskerk (Wijns)
 Sint-Vituskerk (Winschoten), 1880
 Marktpleinkerk, Winschoten, 13e eeuw

Zie ook
 Sint-Vituskathedraal (Leeuwarden)
 Sint-Vituskathedraal (Praag)
 Sint-Vituskapel (doorverwijspagina)

Vituskerk